Борле — фамилия. Известные носители:

 Борле, Дилан (; род. 1992) — бельгийский легкоатлет, бегун на короткие дистанции, специализирующийся на дистанции 400 метров.
 Борле, Жак (; род. 1957) — бельгийский легкоатлет, бегун на короткие дистанции, специализировавшийся в беге на дистанции 100 метров, 200 метров и 400 метров. Отец и тренер Дилана, Жонатана, Кевина и Оливии Борле.
 Борле, Жонатан (; род. 1988) — бельгийский легкоатлет, бегун на короткие дистанции, специализирующийся на дистанции 400 метров.
 Борле, Кевин (; род. 1988) — бельгийский легкоатлет, бегун на короткие дистанции, специализирующийся на дистанции 400 метров.
 Борле, Оливия (; род. 1986) — бельгийская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции, специализирующаяся на дистанции 100 метров.